Kerschner ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Kerschner (* 1953), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Maximilian Kerschner (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Theodor Kerschner (1885–1971), österreichischer Zoologe und Museumsleiter